Ришмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Ришмон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена